

Geografia 
 Monte Romo, distretto della Costa Rica
 Rømø, isola della Danimarca

Persone 
 Ignacio Romo, cestista messicano
 Jorge Romo Fuentes, calciatore messicano
 Jorge Romo Salinas, calciatore cileno
 Rafael Romo, calciatore venezuelano
 Tony Romo, giocatore di football americano
 Toribio Romo González, sacerdote messicano
 Judas José Romo y Gamboa, cardinale spagnolo
 Rosa Moselli, compositrice e cantante italiana

Altri progetti